Over the Hills and Far Away (volksliedje), Brits traditioneel volksliedje uit de 18e eeuw
 Over the Hills & Far Away: The Music of Sharpe, soundtrack uit 1996 van de Britse tv-serie Sharpe
 Over the Hills and Far Away (single van Led Zeppelin), single van Led Zeppelin uit 1973
 Over the Hills and Far Away (single van Gary Moore), single van Gary Moore uit 1986
 Over the Hills and Far Away (ep van Nightwish), ep van Nightwish uit 2001